Kahramonhoi Todżikiston (2010) – 19. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Tadżykistanie. W rozgrywkach wzięło udział 9 drużyn, grając systemem kołowym w 4 rundach. Tytułu nie obroniła drużyna Wachsz Kurgonteppa. Nowym mistrzem Tadżykistanu został zespół Istiklol Duszanbe. Tytuł króla strzelców zdobył Jusuf Rabiew, który w barwach klubu Istiklol Duszanbe zdobył 17 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Kahramonhoi Todżikiston

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Tadżykistanie
2010 w piłce nożnej
2010 w Tadżykistanie